1 Pułk Artylerii
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej
 1 Pułk Artylerii Górskiej
 1 Pułk Artylerii Lekkiej
 1 Pułk Artylerii Motorowej
 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 1 Pułk Czołgów
 1 Pułk Dragonów
 1 Pułk Eklererów Gwardii Cesarskiej
 1 Pułk Grenadierów
 1 Pułk Huzarów
 1 Pułk Inżynieryjny
 1 Pułk Jazdy
 1 Pułk Karabinów Maszynowych
 1 Pułk Kozaków
 1 Pułk Łączności
 1 Pułk Piechoty
 1 Pułk Piechoty Litewskiej
 1 Pułk Powietrznodesantowy
 1 Pułk Przedniej Straży
 1 Pułk Saperów
 1 Pułk Strzelców Konnych
 1 Pułk Strzelców Pieszych
 1 Pułk Strzelców Polskich
 1 Pułk Szwoleżerów
 1 Pułk Ułanów
 1 Wołgski Pułk Kozacki